Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Kenneth Carlsen che ha battuto in finale Byron Black 6-2,6-0.

Teste di serie 

 Michael Chang (primo turno)
 Tommy Haas (primo turno)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Brett Steven (primo turno)

 Vince Spadea (secondo turno)
 Martin Damm (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1998
ATP Tour 1998